Лига Леумит 1966/1968 — 16-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Впервые в истории Израильской футбольной ассоциации сезон продлился два календарных года, что было сделано в связи с ростом актов насилия на матчах и необходимостью борьбы против договорных встреч. В израильском футболе сезон 1966/1968 получил название «двойной сезон» (, ха-она ха-кфула).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1966/1968
Израиль
Израиль
Израиль
1966 год в Израиле
1967 год в Израиле
Спорт в Израиле в 1968 году